Klass I i ishockey 1932/1933 var andraserien i ishockey i Sverige under säsongen. Nacka SK och Karlbergs BK var nya lag nerflyttade från Elitserien medan Djurgårdshofs IK och Stockholms IF var nya lag från Klass II.

Poängtabell

Se även
 Elitserien i ishockey 1932/1933
 Svenska mästerskapet i ishockey 1933

Källor

1932 i Sverige
1933 i Sverige
Ishockeysäsongen 1932/1933
1932/1933